Johann Kämmerer von Worms steht für folgende Personen:

 Johann III. Kämmerer von Worms, Ritter († 1350)
 Johann XI. Kämmerer von Worms (um 1345–1415), Hofmeister der Kurpfalz, Burgamtmann und Schultheiß
 Johann XVII. Kämmerer von Worms, Bürgermeister von Oppenheim († 1431)
 Johann XX. von Dalberg, Bischof von Worms (1455–1503)
 Johann XXII. Kämmerer von Worms, Ritter († 1531)